L'Euro 2021 peut désigner : 
 le Championnat d'Europe féminin de basket-ball 2021
 le Championnat d'Europe de football 2020, familièrement nommé Euro 2021 en raison de son report à 2021
 le Championnat d'Europe féminin de football 2022, initialement prévu en 2021 mais décalé d'un an en raison du report l'Euro masculin à 2021